Sevnica je lahko:

naselje v Sloveniji:
 Sevnica, občina Sevnica
Občina Sevnica 

vodotok v Sloveniji:
Sevnica, pritok potoka Goričica (Gorenjska)

Naselja v Sloveniji